Арка́дий Соколо́в:
 
 Соколов, Аркадий Фёдорович (1846—1909) — русский педагог и публицист.